Гомер Безалеель Хульберт (; ,  — , ) — американский ,  и активист. Выступал за независимость Кореи.

Биография 
Гомер родился в 1863 году в семье . Поступил в Нью-Йоркскую объединённую теологическую семинарию в 1884 году. В 1886 году он посетил империю Чосон с двумя инструкторами, чтобы работать учителем английского в Королевской школе.

В 1901 году он основал журнал The Korea Review. До 1905 года его отношение к японскому вмешательству в дела Кореи было позитивным, поскольку он воспринимал японцев как проводников реформ, в отличие от России, которую считал реакционной. Он изменил свою позицию в сентябре 1905 года, когда раскритиковал планы Японии превратить Корейскую империю в японский протекторат. Он ушел в отставку с должности учителя в средней школе, и в октябре 1905 года отправился в Соединённые Штаты в качестве эмиссара императора Коджона, чтобы выразить протест против действий Японии.

После возвращения в Корею в 1906 году, он был отправлен в составе секретной делегации от императора Коджона на Вторую международную мирную конференцию в Гааге в июне 1907 года. Корейская делегация не смогла получить признания со стороны других мировых держав, и японцы использовали действия императора в качестве предлога для того, чтобы заставить его отречься от престола.

В своей книге 1906 года «Прохождение Кореи» (), Гомер критиковал действия японцев. Он был не столько теоретически против колониализма, сколько обеспокоен тем, что модернизация в условиях светских японцев уступает модернизации, вдохновляемой христианством. Он был выслан японским генералом-резидентом Кореи 8 мая 1907 года.

Гомер внёс вклад в изучение хангыля, исследовал орфографию и грамматику хангыля вместе с .

Ли Сын Ман, один из его учеников, в 1948 году стал президентом Южной Кореи и пригласил Гомера назад. По пути в Корею Хульберт заболел пневмонией и умер. На его могиле написано: «Я бы предпочел быть похороненным в Корее, чем в Вестминстерском аббатстве».

Он был награжден Правительством Кореи орденом «За заслуги в создании государства». В его честь была установлена ​​статуя в Сеуле, это единственный памятник американцу в Сеуле.

Примечания 

Умершие от пневмонии
Кавалеры ордена «За заслуги в создании государства» Кореи
Персоналии:Движение за независимость Кореи
Протестантские миссионеры